Орнаментация:

 Орнаментация — нанесение орнамента.
 Орнаментация — в изобразительном искусстве то же, что орнаментика — характер орнамента и совокупность орнаментальных элементов.
 Орнаментация спор — скульптурированные (покрытые гребешками, бугорками, шипами) оболочки спор.

См. также 
 Орнаментика

Литература 
 орнаментация // Словарь Ушакова